Алексей Иванович Илиади (3 февраля 1945) — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта (1964).

Карьера 

Этнический грек. Воспитанник сухумского «Динамо», тренер Анастас Харлампович Триандафилиди. В чемпионате СССР играл за «Динамо» Тбилиси (1963—1967, 1968—1971) и «Торпедо» Кутаиси (1967). В 1972 году играл во второй лиге за «Металлург» Рустави.

В 1969 году стал бронзовым призёром чемпионата СССР. Финалист Кубок СССР 1970 года.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.dinamo-tbilisi.ru/personalii/igroki/igroki-na-i/iliadi-aleksej-ivanovich/ Персональная страница на сайте "Динамо" (Тбилиси). История команды"

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Металлург» Рустави